Hurst puede referirse a:

Estados Unidos 
 Hurst (Illinois)
 Hurst (Texas)

Inglaterra 
 Hurst (Berkshire)
 Hurst (Cumbria)
 Hurst (Dorset)
 Hurst (Gran Mánchester)
 Hurst (Somerset)
 Hurst Green, Sussex Oriental

Personas 
 Charles Chamberlain Hurst